Ефор — давньогрецький історик.
 Ефор — найвищий посадовець у Спарті.